Сао Жозе — название бразильских футбольных клубов.

 Сао Жозе (1933) — бразильский футбольный клуб из Сао Жозе дос Кампос, штат Сан-Паулу

 Сао Жозе (1913) — бразильский футбольный клуб из Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул